Курт Шнайдер:
 Шнайдер, Курт (1887—1967) — немецкий психиатр и патопсихолог.
 Шнайдер, Курт — швейцарский кёрлингист.
 Шнайдер, Курт Гуго (род. 1988) — американский кинопродюсер, музыкальный продюсер, певец, автор песен.